

Chimica 
AgF – Formula molecolare del Fluoruro d'argento

Sigle 
 Aarhus Gymnastikforening – società calcistica danese

Codici 
 AGF – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto La Garenne di Agen (Francia)
 agf – codice ISO 639-3 della lingua arguni

Economia 
 AGF – società francese di assicurazioni

Geologia 
 AGF – Argilloscisti di Murta – nel comune di Genova – sintema stratigrafico della Liguria

Musica
 AGF (Antye Greie) – musicista tedesca